Hippolyte Leymarie (1809-1844), peintre, graveur et illustrateur français ;
  ;
 Léonard Leymarie (1880-1914), soldat français fusillé pour l'exemple pendant la Première Guerre mondiale ;
 Michel Leymarie, historien français ;
 Pierre-Gaëtan Leymarie, spirite, successeur d'Allan Kardec ;
 Florine de Leymarie (1981-), skieuse alpine française.

Patronyme français
Patronyme limousin
Patronyme corrézien